El nombre de José María Ruiz puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 José María Ruiz de la Peña (m. 1824), sacerdote y político mexicano.
 José María Ruiz Gallardón (1927-1986), político, abogado y profesor universitario español.
 José María Ruiz-Mateos (1931-2015), empresario y político español.
 José María Ruiz Casares (nacido en 1978), cantante español.
 José María Ruiz Ruiz, artista plástico español.